Kvareli (in georgiano ყვარელი) è un comune della Georgia, situato nella regione della Cachezia.

Altri progetti 

 
Centri abitati della Cachezia